Outre un préfixe télé- signifiant « à distance », Télé peut-être :
 l'apocope des mots télévision et téléviseur ;
 le lac Télé de la République du Congo ;
 le lac Télé au Mali ;
 Télé, une commune du Mali.

Voir aussi